Biederbick ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Biederbick (1909–1990), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer.
 Christa Biederbick (* 1940), deutsche Künstlerin
 Christian Friedrich Biederbick (1819–1895), deutscher Landwirt und Politiker
 Jürgen Biederbick (1947–2001), deutscher Politiker (FDP)
 Karlheinz Biederbick (* 1934), deutscher Bildhauer
 Karl-Heinz Biederbick (1920–2002), ehemaliger deutscher Ministerialbeamter (BMJ)
 Klaus-Günther Biederbick (* 1944), deutscher Staatssekretär a. D. (Bundesministerium der Verteidigung)